Rodatz ist der Familienname folgender Personen:

 Amandus Eberhard Rodatz (1775–1836), deutscher Organist und Komponist
 Johann Heinrich Rodatz (1805–1885), deutscher Kaufmann und Abgeordneter
 Johannes Anton Rodatz (1866–1926), deutscher Kaufmann, Industrieller und Hamburger Senator
 Johannes Rodatz (1905–1992), deutscher nationalsozialistischer Funktionär
 Peter Anton Rodatz  (1806–1882), deutscher Kaufmann und Abgeordneter